{{DISPLAYTITLE:(5849) 1990 HF1}}

(5849) 1990 HF1 (1990 HF1, 1983 ET2, 1984 HV) — астероїд головного поясу, відкритий 27 квітня 1990 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,081.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (5801-5900)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1990
Головний пояс астероїдів